Südstadt – quartiere della città tedesca di Bonn
 Südstadt – quartiere della città tedesca di Halle (Saale)
 Südstadt – quartiere della città tedesca di Rostock
 Südstadt – quartiere della città tedesca di Wuppertal